Chancay (Peru) – miejscowość w Peru
 Chançay – miejscowość we Francji